Дураченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дураченко, Антон Николаевич (1899—1977) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Дураченко, Надежда Владимировна (1976—2016) — российская военная медсестра.
 Дураченко, Пётр Никифорович (1920—1988) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.